In 1913/14 werd het dertiende voetbalkampioenschap van Noordwest-Saksen gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. SpVgg 1899 Leipzig-Lindenau werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde. Als titelverdediger mocht ook VfB Leipzig naar de eindronde. SpVgg won tegen Riesaer SV, SC 1895 Erfurt en Chemnitzer BC. VfB won van Falkensteiner BC, Hohenzollern Weißenfels, Konkordia Plauen en Wacker Halle. In de finale won SpVgg met 2-1 van VfB. 

Hierdoor plaatste de club zich ook voor de eindronde om de Duitse landstitel. Als verdedigend landskampioen plaatste VfB zich echter ook. SpVgg verloor in de eerste ronde van SpVgg Fürth terwijl VfB SV Prussia-Samland Königsberg en Duisburger SpV versloeg alvorens zich opnieuw voor de finale te plaatsen, waarin het van Fürth verloor.

1. Klasse

2. Klasse 
Niet alle resultaten zijn volledig. Het is niet bekend of er nog onderling uitgemaakt werd welke groepswinnaar de promotie-eindronde speelde.

Groep A

Groep B

Groep C

Promotie/degradatie play-off

Externe links
 Leipziger Fussballverband
 Euroleagues

Noordwest-Saksisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1913/14